La fantarca – romanzo di Giuseppe Berto
La Fantarca – opera musicale televisiva, diretta da Vittorio Cottafavi, tratta dal romanzo di Berto